Appenzell kan syfta på

Schweiz 

 Appenzell (kanton) –  en (historisk) kanton i nordöstra Schweiz
 Appenzell Innerrhoden – en halvkanton i nordöstra Schweiz
 Appenzell (distrikt) – ett distrikt i Appenzell Innerrhoden, Schweiz 
 Appenzell (stad) –  huvudorten i kantonen Appenzell Innerrhoden
 Appenzell Ausserrhoden – en halvkanton i nordöstra Schweiz